

Шаган — село, Каспанський сільський округ, Кербулацький район, Жетисуська область
 Шаган — село, Когалинський сільський округ, Кербулацький район, Жетисуська область
 Шаган — село, Сирдар'їнський район, Кизилординська область
 Шаган — річка, ліва притока Іртиша.

Див. також 
 Шагани